Willingdon steht für
Marquess of Willingdon, britischer Adelstitel 
Willingdon Island, Insel in Indien
Willingdon (Alberta), Dorf in Alberta, Kanada
Willingdon (Sussex), Ort in East Sussex, England
Siehe auch:
Willington